Espárragos de culebra puede referirse a:
El nombre común de la planta Bryonia dioica.
 El nombre común de la planta Dioscorea communis.
El nombre común de la planta '''''Humulus lupulus.